Krusenstiernska kan syfta på:

 Krusenstiernska gården – ett kulturhistoriskt museum i Kalmar
 Krusenstiernska teatern – en friluftsteater i Krusenstiernska gården i Kalmar